Радмановић може да се односи на:

 Радмановић, српско презиме, Радмановићи

или

 Владимир Радмановић
 Небојша Радмановић
 Никола Радмановић
 Никола Радмановић (фудбалер)